Ро́берт И́рвин Го́вард (; 22 января 1906 — 11 июня 1936) — американский писатель-новеллист жанра фэнтези, создатель Конана-киммерийца и вселенной Хайборейской эры. Иногда в русских переводах и в Рунете называется «Хоуардом» или «Ховардом».

Биография 
Роберт Ирвин Говард родился 22 января 1906 года в семье сельского врача Айзека Мордехая Говарда, практиковавшего в техасской деревне , и Эстер Джейн, в девичестве Ирвинг. Дед Роберта в 1849 году пытался добраться до Калифорнии, охваченный «золотой лихорадкой», но холера остановила его в Техасе. Мать Роберта тоже происходила из семьи американских пионеров и застала последний рейд команчей в Техасе.

Первые 9 лет жизни семья Роберта переезжала с места на место, пока не остановилась окончательно в деревне . Тут же Роберт написал свой первый приключенческий рассказ.

Работал в магазине готового платья на приёмке вещей в чистку, стенографом на нефтяных промыслах и почтовым служащим. Окончил бухгалтерские курсы. Выросший в Техасе, Говард имел привычку носить с собой оружие, поэтому получил прозвище «Two-Gun Bob» ("). Развлекался стрельбой по консервным банкам.

В августе 1927 года Роберт вернулся в Кросс-Плейнс и начал основную свою деятельность на оставшуюся жизнь — писательство. С 1933 года начались отношения Говарда с учительницей Новалин Прайс. Через много лет после смерти Говарда, в 1986 году Прайс выпустила мемуары о Говарде, которые легли в основу фильма «Весь огромный мир» (1996).

Начиная с 1930 года после заинтересованного письма в журнал «Weird Tales» по поводу «Крыс в стенах» завязалась дружественная переписка Говарда с Лавкрафтом.

В короткой жизни писателя весьма значимой женщиной была его мать, которую писатель обожал и с которой вёл многочасовые разговоры. Именно Эстер Говард привила своему сыну глубокую любовь к поэзии и литературе, читала ему стихи, и непрестанно поддерживала его творческие усилия. В июне 1936 года после операции мать впала в состояние комы. Говард со своим отцом и друзьями стали дежурить в больнице. Он мало спал, пил много кофе и с каждым часом становился все более и более подавленным. Утром 11 июня, узнав от медсестры, что надежды больше нет, Говард вышел на улицу, сел в автомобиль, достал из бардачка пистолет и выстрелил себе в голову. Быстро выбежавший отец вместе с другим врачом попытался помочь, но сделать уже ничего было нельзя. Смерть Говарда глубоко тронула и тяжело подкосила Лавкрафта — он пережил своего друга по переписке всего на девять месяцев.

Творчество 
Основная статья: Библиография Р. И. Говарда

Творческие псевдонимы:
 John Taverel
 Mark Adam
 Patrick Ervin
 Sam Walser
 Patrick MacConaire

Первой публикацией стало стихотворение «Море», напечатанное в одной из городских газет в 1923 году, а первой прозаической стал рассказ «Копьё и клык» (1925), опубликованный в «Weird Tales». После многократных журнальных сериалов Говард добивается статуса одного из основоположников жанра «героического фэнтези». Его авторитет среди массового читателя основывается на репутации создателя нового литературного направления фантастики в стиле «меча и волшебства». Оставаясь незамеченным литературной критикой своего времени, сделал заявку на особую роль в современной литературе после написания первых произведений о киммерийце Конане в 1932 году. Всего перу Говарда принадлежит 21 произведение конановского цикла (1932—1936, 1953—1955). Семнадцать основных прижизненных текстов опубликованы в pulp-журнале «Weird Tales».

Фэнтези 
В жанре героического фэнтези Говард написал более пятидесяти произведений, которые объединяются в несколько циклов: это повести и рассказы о короле Валузии Кулле, варваре Конане, вожде пиктов Бране Мак Морне, пуританине — борце со злом Соломоне Кейне, ирландце Турлоге О’Брайане, Джеймсе Эллисоне — человеке, помнящем все свои предыдущие жизни. А также внецикловые произведения. Писатель регулярно использовал в своих произведениях ссылки на древний народ Пиктов, населявших Шотландию. Как герои произведений Говарда, пикты действуют или упоминаются в его произведениях и в турийскую эпоху, и в хайборийские времена, и во время походов римских легионов в Британию, и во время викингов.

Хоррор, мистика 
В жанре ужасов Говард работал также плодотворно. Им были созданы рассказы из циклов об оккультисте Джоне Кироване (и его друзьях Конраде и О’Доннеле), Де Монтуре — человеке, ставшем оборотнем, и о городе Фаринг, а также произведения, продолжающие «Мифы Ктулху» Г. Ф. Лавкрафта. Несколько повестей и рассказов объединяются в условный цикл «Сверхъестественный юго-запад» (в том числе и знаменитый рассказ «Голуби преисподней»).

Элементы хоррора присутствуют во многих других произведениях Говарда. Они есть и в рассказах о Конане и Кулле, и в мистических детективных повестях. В произведениях о Соломоне Кейне и рассказе о Бране Мак Морне «Черви земли» элементы хоррора выражены довольно ярко.

Исторические произведения 
Роберт Говард написал несколько произведений о таких героях, как: американец Аль-Борак, женщина-воительница Агнес де Шатильон, участник Крестовых походов Кормак Фитцджеффри, искатель приключений Кирби О’Доннел, морской волк Кормак мак Арт, индиец Лал Сингх, Чёрный Вулми, — а также внецикловые произведения.

Циклы о Бране Мак Морне, Турлоге О’Брайане, Соломоне Кейне также относятся к числу исторических произведений.

Детективы 
Главный цикл детективных произведений Говарда — повести и рассказы о Стиве Харрисоне. Кроме того, существуют и другие циклы, а также отдельные произведения, например, первый короткий роман автора «Хозяин судьбы» (1929).

Рассказы о боксерах 
О боксерах Говард написал несколько циклов и отдельных произведений. В циклы выделяют рассказы о моряках Стиве Костигане и Деннисе Доргане, о Крошке Аллисоне, Майке Брэнноне и Эйсе Джесселе.

Вестерны 
Главным героем наиболее известного цикла Говарда среди его произведений-вестернов является Брекенридж Элкинс, джентльмен с Медвежьей речки. Также автором созданы рассказы о Пайке Бирфилде, Гризли Элкинсе, Бакнере Граймсе и Соноре Киде. Кроме того, Говард написал несколько внецикловых вестернов.

Прочее 
Кроме вышеперечисленного, Говард писал юмористические, эротические рассказы, спортивные репортажи и литературные пародии. Его роман «Post Oaks & Sand Roughs» является полуавтобиографическим и повествует о местах, где писатель жил, о тех людях, с которыми он встречался. Говард также является автором нескольких сотен стихотворений.

Наследие 
Так как возрождение саги о Конане оказалось коммерчески успешным проектом, то при работе с черновиками произведений Говарда начались операции по вовлечению нереализованных замыслов в конановскую серию. Часть новелл Говарда, посвящённые другим персонажам, были переписаны так, чтобы их главным героем стал Конан и его боевое окружение. Не следует забывать, что при переизданиях собственно говардовские сюжеты из разных произведений либо объединялись, либо дробились. Поэтому до сих пор существует путаница относительно того, сколько произведений написано самим Говардом и в каких изначально героем был Конан. Кроме того, вступительные очерки вроде говардовской заметки «Хайборийская эра» либо делятся на части (при русском переводе М. Трубицыной для «Северо-Запада» в 1993 году), либо позиционируются мини-рассказами. Общепризнанным источником текстов о Конане рассматривается 12-томное повествование о подвигах киммерийца, отредактированное для издательства Lancer Books писателем-фантастом Леоном Спрэгом де Кампом.

Книжная серия романов, повестей и рассказов про Конана задумана и осуществлена Спрэг де Кампом при соавторстве Лина Картера. Картеровский литературный персонаж Тонгор (Thongor, 1965—1970) имеет реминисцентную природу. Далее серия текстов про приключения Конана и его соратников продолжена интернациональным коллективом авторов (Бьорн Ниберг, Стив Перри и др.). Посмертные издания иллюстрировались Фрэнком Фразеттой, Луисом Ройо и другими мастерами книжной иллюстрации. Во второй половине XX века произведения Говарда с коммерческим успехом неоднократно экранизировались, становились основой для комиксов и мультфильмов. Сегодня Конан остается одним из наиболее узнаваемых и коммерчески успешных брендов сувенирной индустрии (полиграфия, изображения на одежде, брелоки и др.)

В 1994 году дом Роберта Говарда был официально признан историческим наследием городка Кросс Плэйнс и действует в качестве дома-музея Роберта Говарда.

В России 
В России издаётся с 1989 года, в издательстве «Северо-Запад» благодаря усилиям российского издателя В. Б. Назарова и редактора А. Белова в конце 1990-х вышло собрание сочинений.

Произведения

Конан 
Часть повестей и рассказов опубликованы посмертно.

 Феникс на мече (, 1932) — рассказ, переработано из рассказа «Сим топором я буду править!» о Кулле.
 Алая цитадель (, 1933) — рассказ
 Башня Слона (, 1933) — рассказ
 Чёрный колосс (, 1933) — рассказ
 Ползущая тень (, 1933) — рассказ
 Омут чёрных дьяволов (, 1933) — рассказ
 Сплошь негодяи в доме (, 1934) — рассказ
 Тени в лунном свете (, 1934) — рассказ
 Королева чёрного побережья (, 1934) — рассказ
 Люди чёрного круга (, 1934) — рассказ
 Родится ведьма (, 1934) — рассказ
 Сокровища Гвалура (, 1935) — рассказ
 По ту сторону Чёрной реки (, 1935) — рассказ
 Стальной демон (, 1935) — рассказ
 Тени Замбулы (, 1935) — рассказ
 Час дракона (, 1935) — роман
 Хайборейская Эра (, 1936) — эссе с описанием начала и конца Хайборийской Эры
 Гвозди с красными шляпками (, 1936) — повесть
 Тварь на крыше (The Thing on the Roof) 1932 г.

Доработаны и опубликованы посмертно:

 Бог из чаши (, 1952) — рассказ, отредактирован Л. Спрэг де Кампом
 Дочь ледяного гиганта (, 1953) — рассказ, переработан Л. Спрэг де Кампом
 Сокровища Траникоса (, 1953) — повесть, соавтор: Л. Спрэг де Камп (авторское название «Чёрный чужеземец»)
 Барабаны Томбалку (, 1955) — рассказ, соавтор: Л. Спрэг де Камп
 Окровавленное божество (, 1955) — рассказ, переработан Л. Спрэг де Кампом
 Дорога орлов (, 1955) — рассказ, переработан Л. Спрэг де Кампом
 Кинжалы Джезма (, 1955) — повесть, переработана Л. Спрэг де Кампом
 Ястребы над Шемом (, 1955) — рассказ, переработан Л. Спрэг де Кампом
 Долина пропавших женщин (, 1967) — рассказ
 В зале мертвецов (, 1967) — рассказ, соавтор: Л. Спрэг де Камп
 Рука Нергала (, 1967) — рассказ, соавтор: Лин Картер
 Волки по ту сторону границы (, 1967) — рассказ, соавтор: Л. Спрэг де Камп (единственное произведение, где Конан не появляется, а только упоминается)
 Рыло во тьме (, 1969) — рассказ, соавторы: Л. Спрэг де Камп, Лин Картер
 Пламя Ашшурбанипала (, 1936) — рассказ

 Кулл 
Опубликовано при жизни:

 Королевство теней (, 1929) — рассказ
 Зеркала Тузун Туна (, 1929) — рассказ

Доработано и опубликовано посмертно:

 Король и дуб (, 1939) — поэма
 Алтарь и Скорпион (, 1967) — рассказ
 Сим топором я правлю! (, 1967) — рассказ, переписан Говардом в историю Конана «Феникс на мече».
 Проклятие золотого черепа (, 1967) — рассказ
 Кошка Далькарды (, 1967) — рассказ, также известный как «Кошка и череп».
 Бегство из Атлантиды (, 1967) — рассказ
 Череп молчания (, 1967) — рассказ, также известен как «Кричащий череп тишины».
 Удар гонга (, 1967) — рассказ, отредактирован Лином Картером
 Мечи пурпурного царства (, 1967) — рассказ
 Чёрный Город (, 1967) — рассказ, соавтор: Лин Картер
 Предрассветные всадники (, 1967) — рассказ, соавтор: Лин Картер
 Колдун и воин (, 1967) — рассказ, соавтор: Лин Картер

 Соломон Кейн 
Опубликовано при жизни:

 Под пологом кровавых теней (, 1928) — рассказ
 Черепа среди звёзд (, 1929) — рассказ
 Перестук костей (, 1929) — рассказ
 Луна черепов (, 1930) — повесть
 Холмы смерти (, 1930) — рассказ
 Ужас пирамиды (, 1931) — рассказ
 Крылья в ночи (, 1932) — рассказ
 Возвращение Соломона Кейна (, 1936) — поэма

Доработано и опубликовано посмертно:

 Одно чёрное пятно (, 1962) — поэма
 Клинки братства (, 1968) — рассказ
 Погибший друг (, 1968) — поэма
 Десница судьбы (, 1968) — рассказ
 Замок дьявола (, 1968) — рассказ, соавтор: Рэмси Кэмпбелл
 Ястреб Басти (, 1968) — рассказ, соавтор: Рэмси Кэмпбелл
 Дети Ашшура (, 1968) — рассказ, соавтор: Рэмси Кэмпбелл
 Чёрные всадники смерти (, 1968) — рассказ, соавтор: Фред Блоссер. В 2002 году издан этот же рассказ, дописанный К. Дж. Хендерсоном.

 Прочее 

Цикл «Дикий юго-запад»:
 Голуби преисподней, или Голуби из ада''' (, 1934)

Примечания

Ссылки 

 Библиография Роберта Говарда на сайте «Лаборатория Фантастики»
 Роберт Говард. Стихи
 Библиография переводов на русский язык
 Леон Спрэг де Камп. «Вечный мечтатель»
 Артём Липатов. «Страх и одиночество Роберта Говарда»
 Роберт Говард, Эндрю Дж. Оффут, «Нехт Самеркенд»
 Кино по произведениям Роберта Говарда: «Соломон Кейн»

 
Писатели-фантасты США
Застрелившиеся в США
Авторы вестернов
Авторы вселенной Конана
Выпускники Университета Говарда Пейна
Мифы Ктулху